

Леніно — село, Карасуський район, Костанайська область
 Леніно — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Леніно — село, Мамлютський район, Північноказахстанська область
 Леніно — село, Федоровський район, Костанайська область

Леніно — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Леніно — селище, Ібресинський район, Чувашія
 Леніно — село, Липецький район, Липецька область
 Леніно — присілок, Тавдинський міський округ, Свердловська область
 Леніно — присілок, Тотемський район, Вологодська область
 Леніно — присілок, Чекмагушівський район, Башкортостан
 Леніно — присілок, Ядринський район, Чувашія

Див. також 
 Леніне